Osoby o tym nazwisku:
 John Gourlay – kanadyjski piłkarz, olimpijczyk
 Ron Gourlay – brytyjski działacz piłkarski